Чёрная, Черная — топоним, а также фамилия:

Населённые пункты 
 Латвия
 Чёрная — село в Чёрнайской волости Резекненского края.

 Россия
 Чёрная — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Черная — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Черная — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Чёрная — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Чёрная — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Чёрная — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Чёрная — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Чёрная — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Чёрная — станция в Котельничском районе Кировской области.
 Чёрная — деревня в Островском районе Костромской области.
 Чёрная — деревня в городском округе Балашиха Московской области.
 Чёрная — деревня в Истринском районе Московской области.
 Чёрная — посёлок в Луховицком районе, Московская область.
Чёрная — железнодорожная платформа в Луховицком районе.
 Чёрная — деревня в Ненецком автономном округе.
 Чёрная — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Чёрная — деревня в Выксунском районе Нижегородской области.
 Чёрная — деревня,  в 1960 году  вошла в рабочий посёлок Ближне-Песочное современного городского округа город Выкса  Нижегородской области.
 Чёрная — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Чёрная — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Чёрная — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Чёрная — село в составе города Краснокамск Пермского края.
 Чёрная — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Чёрная — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Чёрная — деревня в Юрлинском районе Пермского края.
 Чёрная — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Чёрная — деревня в Упоровском районе Тюменской области.
 Чёрная — деревня в Воткинском районе Удмуртии.
 Чёрная — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
Чёрная — до 1964 г. название деревни Луговая в Шатровском районе Курганской области.
 Чёрная — до 1985 г. название посёлка Чернореченска в городском округе Краснотурьинск Свердловской области.

 Украина
 Чёрная — село в Подольском районе Одесской области.
 Чёрная — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Чёрная — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Реки

Европа 

Владимирская область
 Чёрная (приток Клязьмы) — река во Владимирской области.
 Чёрная (приток Колокши) — река во Владимирской области.
 Чёрная (приток Илевны) — река во Владимирской области.

Волгоградская область
 Чёрная (верхний приток Бузулука) — река в Волгоградской области.
 Чёрная (нижний приток Бузулука) — река в Волгоградской области.
 Чёрная (приток Медведицы) — река в Волгоградской области.

Вологодская область
 Чёрная (приток Веенки) — река в Вологодской области.
 Чёрная (приток Ёмбы) — река в Вологодской области.
 Чёрная (приток Индоманки) — река в Вологодской области.

Ивановская область
 Чёрная (приток Лахости) — река в Ивановской области.
 Чёрная (приток Нерли) — река в Ивановской области.
 Чёрная (приток Попихи) — река в Ивановской области.
 Чёрная (верхний приток Уводи) — река в Комсомольском районе Ивановской области.
 Чёрная (нижний приток Уводи) — река в Шуйском районе Ивановской области.

Карелия
 Чёрная (река, впадает в Белое море) — река в Лоухском районе Карелии.
 Чёрная (река, впадает в Новое) — река в Лоухском районе Карелии.
 Чёрная (река, впадает в Онежское озеро) — река в Карелии.
 Чёрная (приток Сига) — река в Кемском районе Карелии.

Кировская область
 Чёрная (приток Вятки) — река в Кировской области.
 Чёрная (приток Кузюга) — река в Кировской области.
 Чёрная (приток Зимней) — река в Кировской области.
 Чёрная (приток Кобры) — река в Кировской области.
 Чёрная (верхний приток Моломы) — в Кировской области.
 Чёрная (нижний приток Моломы) — в Кировской области.
 Чёрная (приток Паломки) — в Кировской области.

Костромская область
 Чёрная (приток Илезема) — река в Костромской области.
 Чёрная (приток Межи) — река в Костромской области.
 Чёрная (приток Неи) — река в Костромской области.
 Чёрная (приток Нёмды) — река в Костромской области.

Ленинградская область и Санкт-Петербург
 Чёрная (река, впадает в Балтийское море) — река в Курортном районе Санкт-Петербурга, впадает в Финский залив.
 Чёрная (река, впадает в Палозеро) — река в Вологодской и Ленинградской областях.
 Чёрная (приток Волхова) — река в Киришском районе Ленинградской области.
 Чёрная (приток Ижоры) — река в Ленинградской области.
 Чёрная (приток Коваши) — река в Ленинградской области.
 Чёрная (река, впадает в Ладожское озеро) — река во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Чёрная (приток Оредежа) — река в Ленинградской области.
 Чёрная (приток Парицы) — река в Ленинградской области.
 Чёрная (приток Паши) — река в Ленинградской области.
 Чёрная (приток Поповки) — река в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
 Чёрная (приток Стрелки) — река в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Чёрная (река, впадает в Лиговский канал) — река в Ленинградской области.
 Чёрная (приток Назии) — река в Ленинградской области.
 Чёрная (река, впадает в Невскую губу) — река в Курортном районе Санкт-Петербурга, в посёлке Лисий Нос, впадает в Финский залив.
 Чёрная (верхний приток Невы) — река во Всеволожском районе Ленинградской области, впадает у деревни Резвых.
 Чёрная (нижний приток Невы) — река во Всеволожском районе Ленинградской области, впадает у посёлка Красная Заря.
 Чёрная (приток Мги) — река в Ленинградской области.
 Чёрная (река, впадает в Сестрорецкий Разлив) — река в Курортном районе Ленинградской области.
 Чёрная (приток Каменки) — река в Санкт-Петербурге.

Московская область
 Чёрная (приток Вобли) — река в Московской области.
 Чёрная (приток Оки) — река в Московской области.
 Чёрная (приток Пехорки) — река в Московской области.
 Чёрная (приток Цны, притока Оки) — река в Московской области.
 Чёрная (река, впадает в Истринское водохранилище) — река в Московской области.
 Чёрная (приток Большой Сестры) — река в Волоколамском районе Московской области.

Нижегородская область
 Чёрная (приток Большого Безменца) — река в Нижегородской области.
 Чёрная (приток Большой Какши) — река в Нижегородской области.
 Чёрная (приток Керженца) — река в Нижегородской области.
 Чёрная (приток Кишмы) — река в Нижегородской области.
 Чёрная (приток Рахмы) — река в Нижегородской области.
 Чёрная (приток Суры) — река в Нижегородской области и Марий Эл.
 Чёрная (приток Урынги) — река в Нижегородской области.
 Чёрная (верхний приток Усты) — река в Нижегородской области.
 Чёрная (нижний приток Усты) — река в Нижегородской области.
 Чёрная (приток Шуды) — река в Нижегородской области.

Новгородская область
 Чёрная (приток Ладомирки) — река в Новгородской области.
 Чёрная (река, впадает в Ламерское озеро) — река в Новгородской области.
 Чёрная (приток Ланошенки) — река в Новгородской области.
 Чёрная (приток Ларинки) — река в Новгородской области.
 Чёрная (река, впадает в Истошенское озеро) — река в Новгородской области.
 Чёрная (приток Мшаги) — река в Новгородской области.
 Чёрная (приток Ситни) — река в Псковской и Новгородской областях.
 Чёрная (приток Поломети) — реки в Новгородской области.
 Чёрная (приток Пчёвжи) — река в Новгородской области.
 Чёрная (приток Грабленки) — река в Новгородской области.

Оренбургская область
 Чёрная (верхний приток Урала) — река в Оренбургской области.
 Чёрная (средний приток Урала) — река в Оренбургской области.
 Чёрная (нижний приток Урала) — река в Оренбургской области.

Пермский край
 Чёрная (приток Весляны) — река в Пермском крае.
 Чёрная (приток Вижая) — река в Пермском крае.
 Чёрная (приток Вильвы) — река в Пермском крае.
 Чёрная (приток Вишеры) — река в Пермском крае.
 Чёрная (река, впадает в Воткинское водохранилище) — река в Пермском крае.
 Чёрная (приток Вурлама) — река в Пермском крае.
 Чёрная (верхний приток Камы) — река в Пермском крае и Кировской области.
 Чёрная (верхний приток Ларевки) — река в Пермском крае.
 Чёрная (нижний приток Ларевки) — река в Пермском крае.
 Чёрная (приток Ласьвы) — река в Пермском крае.
 Чёрная (приток Лызовки) — река в Пермском крае.
 Чёрная (приток Полуденного Кондаса) — река в Пермском крае.
 Чёрная (приток Сивы) — река в Пермском крае.
 Чёрная (приток Сыма) — река в Пермском крае.

Псковская область
 Чёрная (река, впадает в Апалевское озеро) — река в Псковской области, бассейн Плюссы.
 Чёрная (приток Вёрдуги) — река в Псковской области.
 Чёрная (приток Яни) — река в Псковской области.
 Чёрная (приток Ситни) — река в Псковской и Новгородской областях.
 Чёрная (приток Плюссы) — река в Псковской области.
 Чёрная (река, впадает в Псковское озеро) — река в Псковской области.

Ярославская область
 Чёрная (приток Которосли) — река в Ярославской области.
 Чёрная (приток Лунки) — река в Ярославской области.
 Чёрная (приток Соти) — река в Ярославской области.
 Чёрная (приток Волги) — река в Ярославской области.

Прочее
 Чёрная (река, впадает в Баренцево море) — река в Ненецком автономном округе.
 Чёрная (приток Альмы) — река в Крыму.
 Черная (приток Белки) — река в Чечне.
 Чёрная (приток Белой) — река в Башкортостане.
 Чёрная (приток Большой Сатки) — река в Челябинской области.
 Чёрная (приток Вихры) — река в Могилёвской области.
 Чёрная (приток Вононги) — река в Плесецком районе Архангельской области.
 Чёрная (приток Жукопы) — река в Тверской области.
 Чёрная (нижний приток Камы) — река в Удмуртии.
 Чёрная (приток Кожвы) — река в Печерском районе Республики Коми.
 Чёрная (приток Красной) — река в Калининградской области.
 Чёрная (река, впадает в Лахту) — река в Архангельской области, впадает в озеро Лахта.
 Чёрная (приток Сабарды) — река в Свердловской области.
 Черная (приток Сунжи) — река в Чечне.
 Чёрная (приток Умбы) — река в Мурманской области.
 Чёрная (приток Цны, притока Мокши) — река в Рязанской области.
 Чёрная (река, впадает в Чёрное море) — река на юго-западе Крыма, впадающая в Чёрное море в Инкермане.
 Чёрная (приток Чира) — река в Ростовской области.

Азия 
Красноярский край
 Чёрная (приток Еловой) — река в Красноярском крае.
 Чёрная (приток Енисея) — река в Красноярском крае.
 Чёрная (приток Мендели) — река в Красноярском крае.
 Чёрная (приток Сочура) — река в Красноярском крае.
 Чёрная (приток Сумарочихи) — река в Красноярском крае.
 Чёрная (река, впадает в море Лаптевых) — река на острове Большевике Северной Земли.
 Чёрная (приток Фатьянихи) — река в Туруханском районе.

Свердловская область
 Чёрная (приток Тавды) — река в Свердловской области и ХМАО.
 Чёрная (приток Тагила) — река в Свердловской области.
 Чёрная (приток Шайтана) — река в Невьянском городском округе, левый приток Шайтана.
 Чёрная (река, впадает в Исетское озеро) — река в Невьянском городском округе и городском округе Верхняя Пышма, впадает в Исетское озеро.

Томская область
 Чёрная (приток Большой Киргизки) — река в Томской области.
 Чёрная (приток Васюгана) — река в Томской области.
 Чёрная (приток Журавлёвой) — река в Томской области.
 Чёрная (правый приток Ингузета) — река в Томской области.
 Чёрная (приток Малой Пиковки) — река в Томской области, приток Малой Пиковки.
 Чёрная (приток Орловки) — река в Томской области.
 Чёрная (приток Пайдугины) — река в Томской области.
 Чёрная (верхний приток Томи) — в Томской области.
 Чёрная (нижний приток Томи) — в Томской области.
 Чёрная (верхний приток Тыма) — река в Томской области.
 Чёрная (нижний приток Тыма) — река в Томской области.

Челябинская область
 Чёрная (верхний левый приток Уя) — в Челябинской области.
 Чёрная (приток Кабанки) — река в Челябинской области.
 Чёрная (верхний правый приток Уя) — в Челябинской области.
 Чёрная (нижний правый приток Уя) — в Костанайской и Челябинской областях.
 Чёрная (средний правый приток Уя) — в Костанайской и Челябинской областях.

Прочее
 Чёрная (приток Шилки) — река в Забайкальском крае.
 Чёрная (приток Исети) — река в Курганской области.
 Чёрная (верхний приток Тобола) — река в Курганской области.
 Чёрная (нижний левый приток Уя) — в Курганской области.
 Чёрная (приток Берди) — река в Новосибирской области.
 Чёрная (приток Сунгачи) — река в Приморском крае, приток Сунгачи.
 Чёрная (приток Красногорки) — река на юге Сахалина.
 Чёрная (приток Оби) — река в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области.
 Чёрная (приток Силинки)  — река в Хабаровском крае.
 Чёрная (приток Ситы)  — река в Хабаровском крае.
 Чёрная (приток Гытгыпокыткынвээма) — река на Чукотке.

 См. также: Блэк-Ривер, Чёрная река, Чёрная Речка, Чёрная речка

Горы 
 Чёрная — гора на Алтае, на стыке Южно-Чуйского хребта с хребтом Сайлюгем.
 Чёрная — гора на Алтае, в хребте Чихачёва.
 Чёрная — гора на Алтае, Тигирецкий хребет.
 Чёрная (гора, Пинега) — гора в Архангельской области, рядом с посёлком Пинега, место расположения Красногорского Богородицкого монастыря.

Персоналии 
 Чёрная, Анастасия Павловна (род. 1987) — российская волейболистка.
 Чёрная, Галина Михайловна (в девичестве Мыць; род. 1967) — украинский политический деятель, народный депутат Верховной рады Украины VII созыва
 Чёрная, Людмила Борисовна (1917—2022) — российский публицист и переводчица.
 Ляля Чёрная (1909—1982; наст имя Надежда Сергеевна Хмелёва (в девичестве — Киселёва)) — советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР, артистка театра «Ромэн», танцовщица, исполнительница цыганских песен и романсов.
 Чёрная, Надежда Семёновна (рожд. Егорова; 1924—2006) — советская шахтёр. Почётный гражданин Кривого Рога (1975).
 Чёрная, Тамара Трофимовна (1920—2016) — советский инфекционист, доктор медицинских наук.
 Чёрная, Татьяна Михайловна (род. 1981) — украинская футболистка, полузащитница клуба «Россиянка» и сборной Украины.
 Серафима (Чёрная) (в миру Варвара Васильевна Чёрная; 1914—1999) — учёный-химик, инженер; монахиня РПЦ, настоятельница московского Новодевичьего монастыря (1994—1999).

См. также 
 Чёрный
 Чёрное
 Чёрные
 Черна
 Блэк
 Шварц
 Нуар